Морава може да се отнася някое от следните понятия.

Топоними 
 Морава – река в Чехия, Австрия, Словакия, ляв приток на Дунав
 Велика Морава – река в Сърбия, десен приток на Дунав, с притоци:
 Западна Морава
 Южна Морава
 Морава – планина в Албания, Корчанско
 Морава – санджак в Темишварски еялет, Банат
 Морава – село в България, област Велико Търново, община Свищов
 Морава – село в Албания, община Корча

Личности 
 Владислав Морава – чешки фолклорен изпълнител
 Мариян Морава – чешки хокеист
 Ян Морава – чешки политик

Друго 
 „Морава“ – българско културно-просветно дружество
 „Морава“ – български вестник
 „Морава“ – марка цигари

Вижте също 
 Моравски стил – архитектурно-монументален храмов стил в периода след средновековната държава на Неманичите
 Моравия – рядко срещано название на Поморавието в Източна Сърбия